Хлебниково — посёлок в Краснознаменском городском округе Калининградской области. Входил в состав Краснознаменского городского поселения.

Население

История 
В 1938 году Шилленингкен был переименован в Эбертан.

19 января 1945 года Эбертан был взят воинами 184-й стрелковой дивизии 45-го стрелкового корпуса 5-й армии.

В 1946 году Эбертан был переименован в посёлок Хлебниково.

Примечания 

Населённые пункты Краснознаменского района